cristijAn (született Sütő Krisztián, 1993. december 21. – )  Magyarország elsőszámú FIFA tartalomgyártója.

Életpályája 
2013 augusztusában kezdte pályafutását a YouTube platformján aminek tematikája a FIFA játékokra épült. Kezdetben hobbiként indította, később azonban főállásban folytatta tevékenységét.
2015 decemberében az https://eurofifa.hu/bemutatkozik-cristijan/ tagja lett, amely akkoriban a legnépszerűbb magyar fifa közösség volt, számos versenyt bonyolítottak le az évek alatt. 2016-ban az ESL nevezetű esport szervezet adminja lett.

Az évek során számos esport versenynek lett az arca, ilyen például a Megyék csatája, vagy az Európában elhíresült V4 Future Sports Fesztivál. Jelenleg több mint 1000 videó található meg YouTube csatornáján  és több mint 105,000 ember követi. Az ország egyik legnépszerűbb FIFA videósa.

Az Instagram nevű közösségi hálózaton csaknem 90 ezres követői táborral büszkélkedhet.

2018 januárjában egy következő szintre lépett, amikor elindította Twitch csatornáját. Jelenleg Magyarország 6. legnézettebb streamere, világ viszonylatban pedig a FIFA21 játékkal a 15. legnézettebb FIFA21 csatornája lett.

Források

interjú

Jegyzetek 

1993-ban született személyek
Élő személyek